Le terme Méchin est un patronyme d'origine française. Il peut se référer à:

Patronyme 

 Guillaume Méchin (-1328), prélat français ;
 Alexandre Méchin (1772-1849), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jacques Benoist-Méchin (1901-1983), journaliste, historien, musicologue et homme politique français.

Toponyme 

 Les Méchins, ou « Grands-Méchins », municipalité québécoise de la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, Canada;
 Rivière des Grands Méchins, municipalité québécoise Les Méchins, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, Canada;
 Rivière des Grands Méchins Ouest, municipalité québécoise Les Méchins, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, Canada.

Autres 
 MECHIN (entreprise), entreprise allemande spécialisé dans les équipements textiles, aluminium et inox, pour tous les circuits logistiques en établissements de soins.